Urros es una freguesia portuguesa del municipio de Torre de Moncorvo, con 57,43 km² de superficie y 325 habitantes (2001). Su densidad de población es de 5,7 hab/km².

Enlaces externos 

  
 Gobierno civil e información administrativa del Distrito de Braganza 

Antiguas freguesias de Portugal
Freguesias de Torre de Moncorvo